Valette (Cantal), municipi francès al departament del Cantal 
 La Valette (Isèra), municipi francès al departament de la Isèra 
 La Valette-du-Var, municipi francès a l'aglomeració de Toló, departament del Var i a la regió de
 Cantó de La Valette-du-Var, cantó francès al districte de Toló (departament de la Var)
 Jean Parisot de la Valette (Quercy, França, 1494? – Malta, 1568), Gran Mestre de l'orde de Malta
 Pierre Adolphe Valette (Saint-Étienne, 1876 - Blacé, 1942), pintor impressionista francès